Canal Um FM é uma emissora de rádio brasileira, outorgada e sediada em Taquaritinga, município do estado de São Paulo. Opera na frequência de 93.7 MHz em FM.  É propriedade de Vanderlei José Marsico, prefeito municipal de Taquaritinga.

História 
Canal Um FM entrou no ar aos 10 minutos do dia 22 de setembro de 1988. Surgia então a primeira rádio FM de Taquaritinga com cobertura para mais de 180 cidades no Estado de São Paulo e de outros Estados vizinhos, casos específicos de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso, operando na sua frequência de 93.7 MHz.

Canal Um FM
Taquaritinga
Estações de rádio fundadas em 1988

Ver também 
 Lista de emissoras de rádio de São Paulo
 Mix FM Centro Paulista, outra emissora de Taquaritinga.

Ligações externas 
 Site Oficial da Canal Um Fm 93.7
 Ouça CANAL UM FM ao vivo